Hermann Behn ist der Name folgender Personen:

* Hermann Behn-Eschenburg (1814–1873), deutscher Anglist
 Hermann Behn (1857–1927), deutscher Pianist, Kapellmeister und Musikarrangeur
 Hermann Friedrich Behn (1767–1846), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Senior des Geistlichen Ministeriums in Lübeck
 Hermann Ludwig Behn (1820–1901), deutscher Jurist, Syndikus des Hamburger Senats